В Хайфе (Израиль) построены две канатных дороги, не связанных между собой: канатная дорога на горе Кармель, спускающаяся с горы к набережной Бат-Галим в западной части города, которая в основном используется туристами, и пассажирская канатная дорога в роли общественного транспорта — система для обслуживания юго-восточной части города, ведущая к холмистым местам, где расположены Хайфский университет и Технион.

Пассажирская канатная дорога 

Пассажирская канатная дорога «Ракавлит» протяжённостью  и перепадом высот между конечными станциями около  соединяет транспортный терминал Лев-ха-Мифрац с Технионом и Хайфским университетом. Линия интегрирована в систему общественного транспорта Хайфы, сдача в эксплуатацию — в октябре 2021 года.

Туристическая канатная дорога 

Туристическая канатная дорога построена в 1986 году.

На горе Кармель, напротив монастыря кармелитов («Стелла Марис») расположена верхняя площадка канатной дороги, спускающейся вниз, к морю. По три вагончика в каждую сторону курсируют снизу вверх, на протяжении 355 метров, с разницей высот в 130 метров. Нижняя станция располагается в районе Бат-Галим.

Примечания

Ссылки 
 http://world.lib.ru/d/denis_p/kanatnajadorogawhajfe.shtml

Канатные дороги Израиля
Транспортные здания и сооружения Хайфы
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1986 году
Появились в 1986 году в Израиле
Появились в 1980-е годы в Израиле
1986 год в Израиле